Bornau ist ein weitverbreiteter Name für einen Bach oder einen Fluss. Insbesondere ist es der Name
 für einen Teil des Flusses Alte Schwentine bei Bornhöved
 für einen Bach in den Bückebergen
 für einen Bach in Osnabrück